УЕФА Лига Европе 2016/17. је 46. сезона одржавања другог европског фудбалског такмичења у организацију УЕФА, а осма сезона од када је преименовано из Купа УЕФА у УЕФА Лигу Европе.

Такмичење је почело првим колом квалификација 28. јуна 2016, а финална утакмица је одиграна 24. маја 2017. на Френдс арени у Солни (Шведска). Титулу је по први пута освојио енглески великан Манчестер јунајтед који је у финалу био бољи од најтрофејнијег холандског клуба Ајакса и на тај начин обезбедио учешће у Лиги шампиона 2017/18.

Учешће екипа 
У УЕФА лиги Европе 2016/17. учествоваће 188 представник 55 национална савеза УЕФА. Број екипа из појединог савеза одређује се према УЕФА лига коефицијенту.

Квалификациона шема УЕФА Лиге Европе 2016/17:
 Савези рангирани од 1 до 51 (изузев Шпаније и Лихтенштајна) ће имати по 3 клуба.
 Савези рангирани од 52 до 53 ће имати по 2 клуба. 
 Лихтенштајн и Гибралтар имају по једно место.
 33 екипе елиминисане из Лиге шампиона 2016/17. прелазе у УЕФА лигу Европе. 
 Шпанија ће у овој сезони имати 2 клуба јер је Севиља, као победник прошле сезоне, обезбедила учешће у Лиги шампиона 2016/17.

Распоред екипа 
 Прво коло квалификација (96 екипа):
 26 победника националних купова из савеза рангираних од 26-54
 35 другопласираних екипа из савеза рангираних од 18-53 (изузев Лихтенштајна) 
 35 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 16-51 (изузев Лихтенштајна) 
 Друго коло квалификација (66 екипа):
 48 победника првог кола квалификација
 10 победника националних купова из савеза рангираних од 19-28
 2 другопласиране екипе из савеза рангираних од 16-17
 6 четвртопласираних екипа из савеза рангираних од 10-15
 Треће коло квалификација (58 екипа):
 33 победника другог кола квалификација 
 6 победника националних купова из савеза рангираних од 13-18
 9 трећепласираних екипа из савеза рангираних од 7-15 
 5 четвртопласиране екипе из савеза рангираних од 5-9 
 3 петопласиране екипе из савеза који су рангирани 4-6 (победник Француског Лига купа) 
 3 шестопласиране екипе из савеза рангираних 1-3 (победник Енглеског Лига купа)
 Плеј оф коло (44 екипе):
 29 победника из трећег кола квалификација 
 15 поражених из трећег кола квалификација Лиге шампиона 2016/17. 
 Такмичење по групама (48 екипа):
 22 победника плеј-офа 
 12 победника националних купова из савеза рангираних од 1-12
 1 четвртопласирани тим из савеза 4
 3 петопласирана тима из савеза рангираних 1-3
 10 поражених у плеј-офу Лиге шампиона 2016/17.
 Завршни део (32 екипе):
 12 победника из такмичења по групама
 12 другопласираних из такмичења по групама
 8 трећепласираних екипа из такмичења по групама Лиге шампиона 2016/17.

Екипе 

 БТ: Бранилац титуле
 ОК: Освајач купа
 ЛК: Освајач Лига купа
 П-ПО: Победник националног плеј офа за Лигу Европе.
 ФП: Фер-плеј
 ЛШ: Екипе елиминисане из Лиге шампиона.
 ГР: Трећепласирани тим из такмичења по групама
 ПО: Поражени из плеј офа
 КВ3: Поражени из трећег кола квалификација

Календар такмичења

Квалификације

Прво коло квалификација 
Жреб за прво и друго коло квалификација је одржан 20. јуна 2016. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице су игране 28. и 30. јуна, а реванш мечеви 5, 6. и 7. јула 2016. године.

|}
1 ФК Партизани Тирана заменио је Скендербег из Корче од другог кола квалификација за УЕФА лигу шампиона, тако да је Слован из Братиславе директно прошао у друго коло квалификација УЕФА лиге Европе. Скендербег Корча је избачен из УЕФА такмичења због намештања мечева.

Друго коло квалификација 
Прве утакмице су игране 14. јула, а реванш мечеви 20. и 21. јула 2016. године.

|}

Треће коло квалификација 
Жреб за треће коло квалификација је одржан 15. јула 2016. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице су игране 28. јула, а реванш мечеви 3. и 4. августа 2016. године.

|}

Плеј-оф 
Жреб за плеј-оф је одржан 5. августа 2016. у Ниону, Швајцарска. Прве утакмице су игране 17. и 18. августа, а реванш мечеви 25. августа 2016. године.

|}

Групна фаза

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Група Е

Група Ф

Група Г

Група Х

Група И

Група Ј

Група К

Група Л

Шеснаестина финала 
Жреб је одржан 12. децембра 2016. године. Прве утакмице су игране 16. фебруара, а реванш мечеви 23. фебруара 2017. године.

|}

Осмина финала 
Жреб је одржан 24. фебруара 2017. године. Прве утакмице су игране 9. марта, а реванш мечеви 16. марта 2017. године.

|}

Четвртфинале 
Жреб је одржан 17. марта 2017. године. Прве утакмице су игране 13. априла, а реванш мечеви 20. априла 2017. године.

|}

Полуфинале 
Жреб је одржан 21. априла 2017. године. Прве утакмице су игране 4. маја, а реванш мечеви 11. маја 2017. године.

|}

Финале

Листа стрелаца

Види још 
 Лига шампиона 2016/17.

Спољашње везе 
 Сајт УЕФА лиге Европе

Сезоне УЕФА Лиге Европе
Сезона 2016/17. у УЕФА такмичењима